Heinrich Carle ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Carle (Drehbuchautor), deutscher Redakteur, Drehbuchautor und Produzent 

Heinrich Carle steht für
 Hannoverscher Kunstverlag Heinrich Carle, deutscher Ansichtskartenverlag